Географічні значення:
 Смерек – гора в Західних Бескидах
 Смерек – річка в Західних Бескидах
 Смерек – село в  ґміні Тісна, на Лемківщині (нині Польща).

Особи:
 Смерек Мирослав